Все́волод Петро́вич Воево́дин (, Санкт-Петербург — 24 августа 1973, Ленинград) — русский советский писатель и поэт, драматург, сценарист. Член КПСС (с 1951).

Биография 
Учился в Институте истории искусств, окончил четыре курса. С 1927 года жил литературным трудом.

С началом войны поступил на службу в Военно-морское издательство, «…носил морскую форму и состоял на военном довольствии, когда мы уже вовсе отощали. Но вот на каком-то банкете, где выдавали спирт, по сложности характера, наговорил Воеводин своему начальнику чего-то обличительного. И был отчислен. На гражданке он сразу попал в тот голод, в который погружались мы постепенно, — и дистрофия охватила его в короткий срок и сильнее любого из нас». В феврале 1942 года эвакуирован в Ярославль с флегмоной бедра, едва выжил. Работал затем в Алма-Ате, в 1943 году писал очерки для Совинформбюро в Москве, в 1944 году вернулся в Ленинград. Работал старшим редактором Детгиза, затем Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» (1949—1951).

В конце 1940-х годов на почве алкоголизма у него развилась мания преследования, он был помещён в психиатрическую лечебницу.

Евгений Шварц вспоминал:
А мне казалось ещё к тому же, что душа его — темна. Говорил он всегда тихо, до крайности тихо. И всё поглядывал в сторону. Но при этом не слушал тебя. За его тихой речью, следовательно, скрывалась уверенность в себе. Что-то в нём все время скрывалось да заключалось.

Творчество 
В 1922 году вышла первая книга — сборник стихов «Расцвет души», в 1923 — «Prima vera».

В соавторстве с Е. Рысс написал комедии «Небылицы» (1930), «Напрасные обиды» (1940) и другие, а также приключенческие повести «Слепой гость» (1938) и «Буря» (1939), сценарии фильмов «Дальнее плавание» и «Женитьба Яна Кнукке».

В 1941 году в качестве сценариста участвовал в выпуске «Боевого киносборника № 2».

Автор сборника рассказов «Бой продолжается» (1942), повестей «Живописец Билетников» (1948) и «Повесть о Пушкине» (1949), романа «Покоя нет. История одной любви» (1961).

Интересные факты 
Отец писателя Евгения Воеводина, который в 1964 году в качестве секретаря Комиссии по работе с молодыми авторами при Ленинградском отделении Союза писателей СССР выступил свидетелем обвинения на процессе по делу о «тунеядстве» Иосифа Бродского. 

После этого по стране стала ходить эпиграмма Игоря Ринка: "Чувствуешь ли, родина, / Нестерпимый зуд? / То два Воеводина / По тебе ползут".

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1967)

Библиография 
 Расцвет души. Пг., 1922
 Prima vera. Пб., 1923
 Театр. Л., 1929
 Живописец Билетников. М., 1948
 Повесть о Пушкине. Л., 1949
 Повести и рассказы. Л., 1959, 1960
 Покоя нет. Л., 1961
 Буйная головушка. Л., 1964
 Покоя нет. Л., 1977

Примечания

Литература 
 Воеводин  // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 1: Аарне — Гаврилов. — 1962. — Стб. 1005.

Ссылки 
 Всеволод Воеводин  в Библиотеке Максима Мошкова
 
 Всеволод Воеводин  на сайте Некрополь Санкт-Петербурга
 
 

Члены КПСС
Авторы приключенческой литературы
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)